Rising – drugi album muzyczny zespołu Rainbow 
 Rising – chińskie przedsiębiorstwo informatyczne

Zobacz też 
 The Rising